Янаки Илиев може да се отнася за:

 Янаки Илиев (1881 – 1941), дойрански деец на ВМОРО
 Янаки Илиев (? – 1905), тиквешки деец на ВМОРО
 Янаки Илиев (? – 1913), свиленградски деец на ВМОРО